El nombre de Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles es el nombre de varios edificios religiosos de la Comunión anglicana, catalogados como iglesias en honor al Arcángel San Miguel y a todos los santos ángeles.

en Barbados 
 Iglesia Catedral de San Miguel y Todos los Ángeles, en Bridgetown

en Canadá 
 Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles, en Ottawa

en Estados Unidos 
 Iglesia Episcopal de San Miguel y Todos los Ángeles, en Anniston, Alabama
 Iglesia Episcopal de San Miguel y Todos los Ángeles, en Cincinnati, Ohio

en Irlanda 
 Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles, en Millicent, Clane
 Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles, en Rathmolyon, Condado de Meath

en México 

 Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles, en Cancún, México
 Catedral de San Miguel y Todos los Ángeles, en Cuernavaca, Morelos

en Nueva Zelanda 
 Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles, en Christchurch

en Reino Unido 
 Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles, en Beckwithshaw, Yorkshire del Norte
 Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles, en Brighton, Sussex Oriental
 Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles, en Howick, Northumberland
 Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles, en Hughenden Valley, Buckinghamshire

Véase también 
 Iglesia de San Miguel

Iglesias dedicadas a San Miguel Arcángel
Edificios religiosos anglicanos